

Cinema 
 Decoder – film del 1983, diretto da Muscha e sceneggiato da Klaus Maeck

Editoria 
 Decoder – rivista

Elettronica 
 decoder – tipo di componente elettronico digitale
 decoder – tipo di set-top box: un'apparecchiatura accessoria del televisore